Iterácija (dobesedno ponavljanje) je lahko:
 iteracija v literarni teoriji je enobesedna figura, pri kateri se ponavlja ista beseda
 iteracija ali zanka v računalništvu pomeni ponavljanje dela programa
 iteracija v matematiki je postopek, ki temelji na ponavljanju, npr.:
 metoda navadne iteracije (imenovana tudi Picardova iteracija)
 metoda pospešene iteracije (imenovana tudi Newtonova metoda)